Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в финском Контиолахти (чт, 13 марта — вс, 16 марта 2014 года). В связи с отменой гонок преследования на первом этапе в Эстерсунде из-за погодных условий, в Контиолахти было решено провести дополнительную личную гонку — спринт — вместо смешанной эстафеты.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Мужской спринт 
Гонка прошла 13 марта 2014 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 13 марта 2014 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 15 марта 2014 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 15 марта 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 16 марта 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 16 марта 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после восьмого этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Александр Логинов — 2 место в спринте
  Серафин Вистнер — 29 место в спринте

  Мари Лаукканен — 3 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

8-й этап